Pontificia Università Gregoriana – università con sede a Roma
 La Gregoriana - Informazioni PUG – periodico della stessa università
 Messe gregoriane – ciclo di trenta messe in suffragio di un defunto
 14659 Gregoriana – asteroide